XAG steht für:
 1 Feinunze Silber als internationale Währung (ISO-4217-Code), siehe ISO 4217 #Andere Einheiten

xag steht für:
 Alwanische Sprache (ISO-639-3-Code), nordostkaukasische Sprache

Abkürzung